Braunsdorf è il nome delle seguenti località:

 Braunsdorf – frazione del comune-mercato di Sitzendorf an der Schmida

 Braunsdorf, oggi Brumovice – comune ceco

 Braunsdorf – frazione del comune di Auma-Weidatal
 Braunsdorf – frazione della città di Braunsbedra
 Braunsdorf – frazione del comune di Niederwiesa
 Braunsdorf – frazione del comune di Saalfelder Höhe
 Braunsdorf – frazione del comune di Spreenhagen
 Braunsdorf – frazione della città di Wittenberg